Люди идут по свету:
 «Люди идут по свету» — песня Розы Ченборисовой на стихи Игоря Сидорова, созданная в 1962 году.
 «Люди идут по свету» —  ежегодный фестиваль авторской геологической песни.